Кубок Чемпионов 2000 () — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший c 26 августа по 3 сентября 2000 года в Брайтоне, Англия. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 7:5.

Спонсором турнира выступила компания TSN.

Результаты

Групповой турнир 

В каждой группе играли по 4 снукериста, в плей-офф выходили по двое, набравших лучшие показатели по итогам трёх матчей. При равном количестве выигранных матчей в следующий раунд выходил тот, у кого лучшая разница выигранных/проигранных фреймов.

Группа А 

 МВ — выиграно матчей
 ФВ — выиграно фреймов
 ФП — проиграно фреймов

Группа В

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Liverpool Victoria Charity Challenge
2000 год в снукере